Първи преки президентски избори в Чехия се провеждат на 11-12 януари 2013 г. На първи тур нито един кандидат не получава мнозинство и се преминава към втори тур, който се състои на 25-26 януари. Класират се Милош Земан (Партия на гражданските права – Земановци) и Карел Шварценберг (ТОП 09).

На втори тур от изборите печели Милош Земан. За него са гласували 54,8% от упражните право на глас. Той встъпва в длъжност след полагането на клетва март 2013 г.

Кандидати

Социологически проучвания

Първи тур

Втори тур

Резултати

Източници 

2013
Избори през 2013 година
2013 година в Чехия